Kovácsy Béla (1861–1931) állatorvos, állattenyésztési szakember, gazdasági író
 Kovácsy Béla (1905–1969) válogatott labdarúgó